«Setanta Sports Eurasia» - спортивная телесеть, которая оперирует в странах Балтии, Восточной Европы и Центральной Азии.

Вещание
На данный момент Setanta Sports Eurasia доступен в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Украине и Эстонии.

История
Начал начал вещание 9 января 2012 года на территории Казахстана. Летом телеканал расширил зону вещания на Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссию, Молдову и Грузию. Доступен на английском, грузинском, латышском, украинском и русском языках. С 2012 по 2021 год телесетью владела компания «Eurasian Broadcasting Enterprise Ltd (EBEL)». В февраля 2021 года «Setanta Sports Eurasia» была выкуплена грузинcкой компанией «Adjarasport». 28 августа 2021 года был запущен  стриминговый сервис Setanta Sports.

Телеканалы
Setanta Sports 1 (запущен в 2012)
Setanta Sports 2 (запущен в 2014)
Setanta Sports 3 (запущен в 2022)
Setanta Qazaqstan (запущен в 2016)
Setanta Georgia (запущен в 2016)
Setanta Georgia 2 (запущен в 2016)
Setanta Ukraine (запущен 1 августа 2019 года)
Setanta+ Ukraine (запущен в 2020)

Права на трансляции

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала Сетанта Спорт Евразия
 Официальный сайт телеканала Setanta Sports Украина
 Официальная страница телеканала Сетанта Спорт Евразия в социальной сети Facebook
 Официальный микроблог телеканала Сетанта Спорт Евразия в Twitter
 Официальный канал Сетанта Спорт Евразия в видеохостинге YouTube

Телеканалы, запущенные в 2012 году
Телеканалы на русском языке
Спортивные телеканалы